Molekulska formula -{C29H52O}- se može odnositi na:

 24-Etil koprostanol
 Stigmastanol